IQE est un sigle qui peut désigner :
  Internal Quantum Efficiency (en français, efficacité quantique interne), le rapport du nombre de charges électroniques collectées sur le nombre de photons incidents et absorbés ;
 , une entreprise britannique de semi-conducteurs.